Il singolare del Mercedes Cup 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Coria era il detentore del titolo, ma non ha partecipato al torneo.

Cañas ha battuto in finale 5–7, 6–2, 6–0, 1–6, 6–3 Gastón Gaudio.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Mercedes Cup 2004
ATP Tour 2004